Philippe Coëpel est un écrivain français né le  à Cherbourg.

Ingénieur et historien de formation, Philippe Coëpel poursuit un travail littéraire qui vise à explorer l'âme humaine.

Amoureux de la vie et des femmes, deux enfants naîtront d’une première union, longue de 23 années : François Xavier et Marie Charlotte (née le 08.05.1987). 

D’une seconde union, naîtra son dernier fils Ulysse.

Œuvres 
1997 : Que maudite soit la guerre !Enquête sur un monument aux morts pacifiste, (récit historique), éditions Des Champs 
1999 : Comme un arc-en-ciel, (roman), éditions Des Champs
2004 : Landemer, (roman), éditions Charles Corlet (Grand prix du roman de la ville de Rennes)
2006 : Cinquante ans de passion !, (récit historique), éditions Angles et Perspectives

Participations
 1999 : Rachel Hautot, (Catalogue d'exposition), éditions Musée d'Art Thomas-Henry
 2004 : Les Enfants de la guerre, (Catalogue d'exposition) éditions d'Art Somogy
 2005 : De cape et d'épée, (Catalogue d'exposition), éditions Le vent qui passe
 2006 : Cherbourg, 1° 37' Ouest et quelques secondes..., éditions Isoète

Notes et références

Liens externes 
 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en mars 1957
Naissance à Cherbourg